Asher steht für:

 einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2018, siehe Asher (Film)
 einen Vornamen hebräischen Ursprungs, englische Transkription von Ascher (Bibel) (Namensträger siehe unten)
 einen die Marsbahn streifenden Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (6564) Asher

Träger des Familiennamens:
 Adolf Asher (1800–1853), deutscher Buchhändler, Antiquar, Verleger und Bibliograph
 Carl Wilhelm Asher (1798–1864), deutscher Publizist
 Edith Rauschning-Asher (1904–1973), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (CDU), MdHB
 David J. Asher (* 1966), britischer Astronom
 Dina Asher-Smith (* 1995), britische Sprinterin
 Georg Asher (1827–1905), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Irving Asher (1903–1985), US-amerikanischer Filmproduzent
 Jack Asher (1916–1991), britischer Kameramann
 Jane Asher (* 1946), britische Schauspielerin und Autorin
 Jay Asher (* 1975), US-amerikanischer Schriftsteller
 Joseph Asher (1921–1990), US-amerikanischer Rabbiner
 Leon Asher (1865–1943), von 1914 bis 1936 Professor für Physiologie an der Universität Bern
 Louis Asher (1804–1878), deutscher Maler
 Michael Asher (1943–2012), US-amerikanischer Konzeptkünstler
 Michael Asher (Schriftsteller) (* 1953), britischer Autor
 Mollye Asher, US-amerikanische Filmproduzentin
 Neal Asher (* 1961), britischer Science-Fiction-Autor
 Peter Asher (* 1944), englischer Gitarrist, Sänger, Musikmanager und -produzent
 Richard Asher (1912–1969), Mediziner
 Robert Asher (1920–1979), britischer Filmregisseur
 Robert J. Asher (* 19??), US-amerikanischer Paläontologe und Zoologe in England 
 Serge Asher (1920–2009), Geburtsname des französischen Widerstandskämpfers Serge Ravanel
 Simon Asher (* 1967), australischer Wasserballspieler
 Tony Asher (* 1939), US-amerikanischer Musiktexter
 William Asher (1921–2012), US-amerikanischer Regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Asher (Arizona)
 Asher (Arkansas)
 Asher (Kentucky)
 Asher (Oklahoma)
 Asher Glade (Maryland)

Siehe auch:
 Ascher
 Asher Peak